Cloud ([], engl. ‚Wolke‘) steht für:
 Cloud Computing, Rechnernetzwerk, im Web-2.0-Kontext onlinebasierte Speicher- und Serverdienste
 Cloud, speziell ein externer Datenspeicher, siehe Filehosting
 Word cloud, Tag cloud, die Schlagwortwolke

geographische Objekte:
 Cloud County, Kansas, Vereinigte Staaten
 Cloud (Iowa), Ort in Marion County, Vereinigte Staaten
 Cloud (Ohio), abgekommener Ort in Morgan County, Vereinigte Staaten

 Cloud Bayou, Fließgewässer im Brazoria County, Texas, Vereinigte Staaten
 Cloud Brook, Fließgewässer im Caledonia County, Vermont, Vereinigte Staaten

Baulichkeiten:
 Cloud Home, Pottsville, Pennsylvania 
 Cloud House, Lexington, Kentucky 
 Cloud No. 7, Gebäude in Stuttgart

Personen:
 englische Variante des Vornamens Claudius, siehe französisch Claude (Vorname) – dort auch zu Namensträgern

 Henry Cloud (* 1956), US-amerikanischer Psychologe, Psychotherapeut und Autor
 Jason Cloud (* 1991), US-amerikanischer Darsteller
 Michael Cloud (* 1975), US-amerikanischer Politiker
 Mike Cloud (* 1975), amerikanischer Footballspieler der New England Patriots
 Natasha Cloud (* 1992), US-amerikanische Basketballspielerin
 Preston Cloud (1912–1991), US-amerikanischer Paläontologe
 Red Cloud (Machpiya-luta; 1822–1909), Anführer der Bad Faces (Ite Sica), einer militanten Gruppe der Oglala-Lakota-Indianer
 Roger Cloud (1909–1988), US-amerikanischer Politiker
 Tavoris Cloud (* 1982), US-amerikanischer Boxer

weitere Eigennamen:
 The Cloud, Anbieter und Betreiber von WLANs in Europa
 Saunders-Roe Cloud, britisches Flugboot

CLOUD steht als Abkürzung für:
 Cosmics Leaving Outdoor Droplets, Projekt am CERN zur Untersuchung kosmischer Strahlung auf Wolkenbildung, siehe CLOUD-Experiment

Siehe auch:
 Claud
 Clouds
 Wolke (Begriffsklärung)
 Clout
 St. Cloud; McCloud

Abkürzung